Ubald, Hubald – imię męskie pochodzenia germańskiego. Powstało ze słów hyg i bald, a oznacza „silny ratownik”. Patronami imienia są św. Ubald, biskup Gubbio (†1160) i św. Umbald Adimari (†1315).

Ubald imieniny obchodzi 9 kwietnia i 16 maja.

Znane osoby noszące imię Ubald:
 Antonio Ubaldo Rattín (ur. 1937) – piłkarz argentyński noszący przydomek El Rata, następnie polityk 

Męskie imiona germańskie